Кервин — фамилия. Известные носители:
 Кервин, Андреас (1888—1972) — шведский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1908.
 Кервин, Брайан (род. 1949) — американский актёр и продюсер.
 Кервин, Джозеф Питер (род. 1932) — доктор медицинских наук и бывший астронавт НАСА.
 Кервин, Патрик (1889—1963) — главный судья Верховного суда Канады, член Тайного совета Королевы для Канады.